UU steht als Abkürzung für:

 Air Austral nach dem IATA-Airline-Code
 Universitäten:
Universität Ulm, Deutschland
Universität Utrecht, Niederlande
Universität Ulster, Nordirland
University of Utah, USA
Union University, Tennessee, USA
Universität Uppsala, Schweden
 Unitarischer Universalismus, eine aus dem Zusammenschluss von Unitariern und Universalisten entstandene religiöse Bewegung
 UUNET, Internetdienstanbieter
 ein Codierungsverfahren, siehe UUencode
 Unique Users, ein Begriff aus der Internet-Marktforschung
 Russische Föderation nach dem ICAO-Code

UU als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Norwegen: Molde in der Provinz Møre og Romsdal
 Österreich: Bezirk Urfahr-Umgebung

u. U. steht für

 und Umgebung oder und Umland (bei Ortsbezeichnungen)
 unter Umständen

Uu steht für

 die U'u-Kriegskeule, eine Schlagwaffe der Marquesas-Inseln
 Unter uns, deutsche Seifenoper

Abkürzung